Etzhäusl ist der Ortsname von

 Etzhäusl (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Etzhäusl (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern